Tinicum Township – township della contea di Delaware, in Pennsylvania
 Tinicum Township – township della contea di Bucks, in Pennsylvania